El Campamento kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Campamento, Veracruz, Atzalan, 
 El Campamento, Chiapas, 
 El Campamento, Baja California Sur, Los Cabos, 
 El Campamento, Querétaro Arteaga, Peñamiller, 

Robotskapade Mexikoförgreningar